Multikabel (bedrijf)
 Multikabel (geluidstechniek)